La A1 Ethniki 1999-2000 è stata la 60ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Željko Rebrača, 
A1 Ethniki MVP finali:  Dejan Bodiroga, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Željko Obradović, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Dīmos Ntikoudīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
1999-2000